Sariano ima više značenja:
 Sariano, Piacenza
 Sariano, Rovigo